Juan Ramírez puede referirse a:

 Juan Ramírez (1510–1586), jesuita español;
 Juan Ramírez de Velasco (1539–1597), conquistador español, gobernador del Río de la Plata;
 Juan Ramírez Mejandre (1680–1739), escultor español;
 Juan Ramírez Orozco (1764–1852), militar español;
 Juan Ramírez Ruiz (1946–2007), poeta peruano;
 Juan Ramírez Cueto (1953–), escritor español;
 Juan Diego Ramírez (1971–), ciclista colombiano;
 Juan Pablo Ramírez (1978–), futbolista colombiano;
 Juan Edgardo Ramírez (1993–), futbolista argentino.